Ette ist ein Gewässername:
 Ette (Fluss), rechter Zufluss der Jagst unterhalb von Mulfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Ette ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Etté (1898–1973), deutscher Kapellmeister
 Ottmar Ette (* 1956), deutscher Romanist und Komparatist an der Universität Potsdam

Siehe auch:
 Edde